Ringmore (South Hams), een civil parish in het bestuurlijke gebied South Hams, in het Engelse graafschap Devon
Ringmore (Teignbridge), een plaats in het het bestuurlijke gebied Teignbridge in het Engelse graafschap Devon